Gyárfás Endre (1904–1974) újságíró, szerkesztő
Gyárfás Endre (1936) író